Сивак Віктор Олександрович (1992—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сивак Володимир Якович — український радянський діяч, шахтар, новатор виробництва. Герой Соціалістичної Праці (1971).
 Явдоха Зуїха (Євдокія Микитівна Сивак) — українська народна співачка, фольклористка.
 Сивак Олександр Михайлович — старший солдат Збройних сил України, кавалер орденів «За мужність».
 Сивак Олександр Павлович — радянський футболіст.
 Порфирій Сивак (1909—1953) — український церковний діяч, ієромонах-василіянин, педагог, військовий капелан.

Див. також 
 Сівак
Прізвища